Con el nombre de Isabel de Francia se conoce a numerosas princesas francesas:

Isabel de Francia, (1225-1270), abadesa de Longchamp, hija de Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla;
Isabel de Francia, (1242-1271), reina consorte de Teobaldo II de Navarra, hija de Luis IX de Francia y Margarita de Provenza;  
Isabel de Francia, (1292-1358), conocida como La Loba de Francia, reina consorte de Eduardo II de Inglaterra e hija de Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra;
Isabel de Francia, (1312-1348), hija de Felipe V de Francia y de Juana de Borgoña,
Isabel de Francia o Isabel de Valois, (1348-1372), duquesa de Milán, hija de Juan II de Francia y de Bona de Luxemburgo;
Isabel de Francia o Isabel de Valois, (1389-1409), duquesa de Orleans y reina consorte de Ricardo II de Inglaterra e hija de Carlos VI de Francia e Isabel de Baviera;
Isabel de Francia o Isabel de Valois, (1546-1568), reina consorte de Felipe II de España e hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médicis; 
Isabel de Francia o Isabel de Borbón, (1602-1644), reina consorte de Felipe IV de España e hija de Enrique IV de Francia y María de Médicis; 
Luisa Isabel de Francia, (1727-1759), duquesa de Parma, esposa de Felipe I de Parma e hija de Luis XV de Francia y María Leszczynska;
Isabel de Francia, (1764-1794), hija de Luis, Delfín de Francia y María Josefina de Sajonia, murió guillotinada durante la Revolución Francesa.